Amda steht für folgende Personen:

 Amda Jesus († 1434), Kaiser von Äthiopien
 Amda Seyon I. (1314–1344), äthiopischer Kaiser
 Amda Seyon II. († 1494), Kaiser von Äthiopien